Dreyfus är ett judiskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alfred Dreyfus
 James Dreyfus
 Julie Dreyfus
 Lee S. Dreyfus
 Ludwig Dreyfus
 René Dreyfus
 Yves Dreyfus

Jiddisch-efternamn